Срђан Јовановић се може односити на:

 Срђан Јовановић, фудбалски судија;
 Срђан Јовановић, садашњни кошаркашки тренер и бивши играч;
 Срђан Јовановић, глумац;
 Срђан Јовановић Вајс, архитекта.

Вишезначне одреднице